Un fjord glacé est un type de fjord dont les eaux sont parcourues par des quantités notables de glace et notamment d'icebergs.

Cette caractéristique se retrouve dans un certain nombre de toponymes :
 au Groenland :
 le fjord glacé d'Ilulissat, un fjord de la côte occidentale de l'île ;
 le fjord glacé de Kangerlussuaq, un fjord de la côte occidentale ;
 le fjord glacé d'Upernavik, un fjord de la côte occidentale ;
 en Islande :
 l'Ísafjarðardjúp, qui signifie littéralement en français « le profond fjord glacé », un fjord du Nord-Ouest du pays ;
 l'Ísafjörður, qui signifie littéralement en français « le fjord glacé », un fjord du Nord-Ouest du pays ;
 Ísafjörður, qui signifie littéralement en français « le fjord glacé », une ville du Nord-Ouest du pays ;
 en Norvège :
 l'Isfjorden, un fjord du Svalbard ;
 Isfjorden, un village de la kommune de Rauma ;
 l'Isfjorden, un fjord du comté de Møre og Romsdal ;
 l'Isfjorden, un fjord du comté de Troms ;
 au Royaume-Uni :
 l'Ice Fjord, une baie de la Géorgie du Sud.

Glace
Iceberg